María Ángeles Rodríguez González, nota come Ángela Rodicio – giornalista spagnola
 Blanca Aurora Rodríguez González – cestista messicana